Parnes (Oise), een gemeente in het Franse departement Oise in de regio Hauts-de-France
Parnes (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie prachtvlinders